Morgendienst steht für
 eine spätnachts oder am frühen Morgen beginnende Arbeitszeit, z. B. im Spital oder bei der Polizei
 (siehe auch Nachtdienst und Tagwache)
 einen christlichen Gottesdienst in der Früh (täglich oder wöchentlich)
 die Feier der Osternacht im Morgengrauen des Ostersonntags 
 ein ausgedehntes morgendliches Stundengebet, u. a. mit dem Meditieren der Psalmen 
 manchen antiken Tempeldienst, z. B. im alten Ägypten beim Gott Horus
 einen Familiennamen